Sotavento puede hacer referencia a:

 El sotavento (mar), término marino que indica el sentido señalado por los vientos dominantes (tomando como referencia un lugar, dirección hacia donde va el viento) y que es contrario a barlovento (dirección de donde proviene el viento).
 El sotavento (relieve), ladera de un relieve o región, al resguardo del lugar de procedencia del viento.

Además, puede referirse a:

 La región del Sotavento (Veracruz), planicie costera en el sur del estado de Veracruz (México).
 Las Islas de Sotavento, grupo de islas de las Antillas Menores, situadas frente a la costa de Venezuela.
 Las Islas de Sotavento (Cabo Verde), grupo de islas de Cabo Verde.
 Las Islas de Sotavento (Hawái), grupo de islas, atolones, arrecifes y bancos de arena del archipiélago de Hawái situadas al noroeste de las islas de Kauai y Niʻihau.
 Las Islas de Sotavento (Polinesia Francesa), grupo occidental de las islas de la Sociedad de la Polinesia Francesa.
 El Sotavento algarveño, región natural en la provincia del Algarve (Portugal).